Одра́н:

 Одран (, ум. 452) — ирландский мученик.

Французская фамилия Audran 
 Династия французских гравёров на меди:
 Одран, Шарль (1594—1674)
 Одран, Клод Первый, или Старший (1597—1675)
 Одран, Жерар (1640—1703) — племянник Шарля.
 Клод Одран III (1658—1734) — придворный художник и декоратор, племянник Жерара.
 Одран, Бенуа (1661—1721) — племянник и ученик Жерара.
 Одран, Жан (1667—1756) — другой племянник и ученик Жерара.

 Одран, Эдмон (1842—1901) — французский композитор.
 Стефан Одран (1932—2018) — французская актриса.

Примечания